Hengesbach ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hengesbach (1860–1940), deutscher katholischer Publizist
 Thomas Hengesbach (* vor 1993), deutscher Werbefilmregisseur, Filmproduzent und Autor

Siehe auch:
 Hengsbach